Тур Фландрии () — ежегодная весенняя классическая однодневная велогонка проходящая во Фламандском регионе Бельгии. Впервые гонка была проведена в 1913 году, её победителем стал бельгийский велогонщик Поль Деман. Тур Фландрии входит в состав пяти так называемых Монументов велоспорта — наиболее известных, престижных и почитаемых классических гонок в велосипедном календаре.

История 
Первоначально Тур Фландрии, вскоре после окончания Первой мировой войны, был в основном бельгийской гонкой. В первые годы он часто проводился в тот же день, что и Милан—Сан-Ремо. Лучшие итальянские и французские гонщики обычно выбрали вторую гонку, что обусловило только одну не бельгийскую победу до войны, которую одержал швейцарский Хайри Зутер.

После начала Второй мировой войны Тур Фландрии становится одним из крупных международный соревнований. Отчасти этому способствовало его дальнейшему включению в ряд гонок проводимых в турнире под названием Challenge Desgrange-Colombo.

Это одна из двух основных классических брусчатых гонок, проходящая за неделю до Париж — Рубе. За свою историю она прерывалась единственный раз из-за Первой мировой войны и с 1919 года проходит ежегодно, являясь самой длинной непрерывной велосипедной классикой.

Шесть гонщикам делят рекорд по количеству побед (по 3 раза), также делая Тур Фландрии уникальной среди основных классик.

С 2005 года Тур Фландрии входит в состав UCI ProTour, с 2009 года включён в Мировой Тур UCI.

Помимо основной гонки также проводились среди любителей (с 1936 по 1995), в настоящее время существуют для возрастных категорий U-19 (с 1969), U-21 (с 1996). А с 2004 года ежегодно в тот же день, что и мужская проводится женская гонка.

В 2020 году велогонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Была проведена виртуальная велогонка с дистанцией 32 км, при участии 13 спортсменов. Победу одержал Грег Ван Авермат.

Маршрут 
Особенностью маршрута являются подъёмы, в большинстве случаев имеющие брусчатое покрытие (некоторые проходятся несколько раз за гонку). А также несколько равнинных брусчатых секторов (участков). Их количество и расположение на маршруте не постоянно. Всего за историю гонки было использовано 57 подъёмов — :nl:Ronde van Vlaanderen#Hellingen beklommen in de Ronde и 11 секторов — :nl:Ronde van Vlaanderen#Belangrijke kasseistroken

Призёры 

 Третье место в 2006 году занял американец Джордж Хинкепи, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 31 мая 2004 года по 31 июля 2006 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Рекорд побед

По странам

См. также 
Тур Фландрии среди женщин

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
 
 Тур Фландрии: превью на Velolive.com

Велогонки в Бельгии